Bezeten stad (Engels: Salem's Lot), een boek van Stephen King
 Salem's Lot (1979), een verfilming van het boek voor de televisie
 Salem's Lot (2004), een film uit 2004 van regisseur Mikael Salomon